PCP steht für
 Flughafen Príncipe im Inselstaat São Tomé und Príncipe (IATA-Code)
 Parallel Coordinate Plot, englische Fachbezeichnung für Parallele Koordinaten, eine Methode zur Visualisierung
 PCP.COM Gruppe, Schweizer Computer- und Elektronikhändler
 Pillar Car Protector, spezielle Säulenummantelung zum Schutz von Fahrzeugschäden in Parkhäusern oder Ähnlichen
 Platoon Command Post, der Feuerleitstand des Flugabwehrraketensystems HAWK
 Principia Cybernetica Project, Projekt für die computergestützte gemeinsame Entwicklung einer evolutionären und systemischen Philosophie
 Progressive Cavity Pump, englische Fachbezeichnung für eine Exzenterschneckenpumpe
 Pre-Charged Pneumatic, auf Deutsch meist als „Pressluftgewehr“ bezeichnet, siehe Luftgewehr#Pressluftsysteme
 Public-Civic Partnership und Public-Citizen Partnership (seltener Commons-Public Partnership), Sonderformen öffentlich-privater Partnerschaften

Chemische Verbindung:
 Pentachlorphenol, einen chlorierten Kohlenwasserstoff
 Phencyclidin (auch Angel Dust oder Killerweed) als Kurzform von Phenylcyclohexylpiperidin, ein als Droge genutztes Dissoziativum 
 Polychloropren, Markenname Neopren, ein Synthesekautschuk, siehe Chloropren-Kautschuk

Informatik:
 PCP-Theorem, ein Satz aus der Komplexitätstheorie der theoretischen Informatik
 Postsches Korrespondenzproblem, ein Problem in der theoretischen Informatik
 Port Control Protocol, ein standardisiertes Geräte-Steuerungsprotokoll zur Konfiguration von Port-Weiterleitungen
 Printer-Control-Protocol, Protokoll zur Ansteuerung von Druckern über die parallele Schnittstelle oder USB
 Priority Ceiling Protocol, ein Konzept aus der Informatik (Bereich Echtzeitsysteme)
 Probabilistically Checkable Proofs, ein Beweissystem in der theoretischen Informatik
 Producer-Consumer Problem, englisch für Erzeuger-Verbraucher-Problem, Begriff der Informatik

Medizin:
 Pneumocystispneumonie, eine durch Pneumocystis jirovecii hervorgerufene Lungenentzündung, bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem (u. a. bei AIDS) zum Ausbruch kommend
 Pulmonary Capilarry Pressure, englisch für Pulmonaler Kapillardruck, Begriff der Kardiologie
 primär chronische Polyarthritis, veraltet für die rheumatoide Arthritis, eine rheumatische Gelenkentzündung

Musiklabel:
 Phat Crispy Productions, Musikproduktionsfirma aus Köln 
 Planet Core Productions, ein Plattenlabel aus Frankfurt am Main

Politische Partei:
 Partido del Campo Popular, Argentinien
 Partido Comunista Paraguayo, die Kommunistische Partei Paraguays
 Partido Comunista Peruano, die älteste Kommunistische Partei Perus
 Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, eine weitere kommunistische Partei in Peru
 Partido Comunista Português, die Kommunistische Partei Portugals

Computerzeitschriften:
 PC Player, vom Future Verlag
 PC PowerPlay vom Verlag CyPress
 PC Praxis vom Verlag Data Becker

pcp steht für:
 Pakawara (ISO-639-3-Code), Hauptvarietät der Chakobo-Sprache, einer Pano-Sprache im Departamento Beni, Bolivien

Abkürzung